Рио Фрио има више значења:

 Рио Фрио (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Фрио (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Фрио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Фрио (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Фрио, Рио Фрио Јебусиви (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Рио Фрио (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Фрио (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Фрио (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Фрио (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Рио Фрио (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику